Стефано Бруцци (; ) — итальянский фигуративный художник, пейзажист, приверженец флорентийского течения маккьяйоли.

Биография 
Стефано Бруцци родился в Пьяченце 1 мая 1835 года. Его отец, Пьетро, был судьей; мать — Анна Пистони. В Пьяченце Стефано поступил в Институт изящных искусств Газзола. В возрасте 19 лет он отправился в Рим, чтобы учиться у художника  (1809—1902). Его пребывание в Риме длилось четыре года, в течение которых он подружился с , через которого познакомился с Арнольдом Бёклином.

Его первая картина «» датируется 1855 годом. Она была написана по заказу маркиза .

По возвращении из Рима Бруцци поселился в Ронколо-ди-Гроппалло, где также купил дом. Здесь он нашёл убежище до изгнания австрийцев из Пьяченцы, куда он вернулся в 1860 году и где женился.

Между 1860 и 1863 годами он жил со своей семьёй сначала в Болонье, а затем в Милане. От этого брака родилось семеро детей.

В 1874 году семья переехала во Флоренцию, где Стефано Бруцци познакомился с Джованни Фаттори, Телемако Синьорини, Филиппо Палицци, Серафино де Тиволи, Джероламо Индуно, Винченцо Кабианка, Вито Д’Анкона и Доменико Морелли, ведущими представителями веризма тосканского течения «маккьяйоли», от которых его живопись, уже сродни этому стилю и этим темам, получила значительный импульс.

Бруцци начал выставлять свои работы и в 1888 году получил первую серебряную медаль на Болонской выставке с картиной «Возвращение с рынка». Его слава перешагнула через Альпы благодаря дружбе со швейцарским художником Арнольдом Бёклином, который познакомил его со швейцарскими .

В 1895 году он окончательно вернулся в Пьяченцу, где занял кафедру фигурной живописи в Институте изящных искусств Газзола, впоследствии став его директором.

В 1897 году на Венецианской биеннале он выставил картину «Дон Кихот» (Don Chisciotte che si slancia contro le pecore), которая считается его шедевром.

Его работы были многочисленными, но всегда высокого уровня, и продолжались до самой его смерти в Пьяченце 4 января 1911 года.

Стефано Бруцци представлен в Национальной галерее современного искусства в Риме с картиной «I primi a far la rotta».

Некоторые из его многочисленных работ 

 Il castello di Gropparello, 1855
 I primi a far la rotta, 1884
 La pecoraia o Erba ghiotta, 1884
 Don Chisciotte, 1897
 Letizia e Autunno, 1900
 In alto, 1901
 Fatica, 1906
 I due cugini
 Ritorno all’ovile
 Nel bosco
 la fiera del paese
 Egloga o La quiete
 Ritorno all’ovile
 Passo difficile

Примечания

Литература 
 
 Stefano Beretta in Piacenzantica 2010 Stefano Bruzzi
 Antonella Reali Stefano Bruzzi — Note biografiche

Художники Италии XX века
Художники Италии XIX века